Michael Martin (Brits politicus) - Brits politicus, voormalig Speaker van het Lagerhuis
 Micheal Martin - Iers politicus, partijleider Fianna Fail en voormalig minister
 Michael Martin (voetballer) - Kaaimaneilands voetballer
 Michael Lou Martin - Amerikaans filosoof